

Geografia
 Benin
Bèssè – arrondissement del Benin nel dipartimento delle Colline
 Francia
Besse – comune della Francia del dipartimento del Cantal nella regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi
Besse – comune della Francia del dipartimento dell'Isère della regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi
Besse – comune della Francia del dipartimento della Dordogna nella regione della Nuova Aquitania

Persone
Ariel Besse – attrice francese
Eugène Besse – maratoneta francese
Georges Besse – dirigente d'azienda e imprenditore francese
Nicolas de Besse – cardinale e vescovo cattolico francese
William Besse – ex sciatore alpino svizzero